Segue a lista de equipes que participaram da Champ Car (ou CART World Series, nome usado até 2003).

Equipes
 Nota: Em negrito as equipes que disputam a IndyCar.

Ver também 
 Lista de campeões da Champ Car
 Lista de corridas da Champ Car
 Lista de circuitos da Champ Car
 Lista de pilotos da Champ Car
 Lista de recordes da Champ Car

Champ Car Equipes
Champ Car equipes